Il singolare del torneo di tennis Montauban Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lamine Ouahab che ha battuto in finale Marc Gicquel 7-5, 3-6, 7-62.

Teste di serie 

 Marc Gicquel (finale)
 Nicolas Devilder (quarti di finale)
 Gorka Fraile (primo turno)
 Frederico Gil (semifinali)

 Rainer Eitzinger (quarti di finale)
 Benjamin Balleret (primo turno)
 Lamine Ouahab (Campione)
 Júlio Silva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 2006